Amering ist der Ortsname von

 Amering (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Amering (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Amering (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Amering, eine ehemalige Gemeinde, jetzt Ort in der Gemeinde Obdach in der Steiermark

Siehe auch:
 Ammering
 Ameringkogel